Uyuni (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Uyuni (plaats), een plaats in deze gemeente  en de hoofdstad van de provincie Antonio Quijarro